AZS – codice vettore ICAO di Aviacon Citotrans (Russia)